Руиз Кортинес има више значења:

 Руиз Кортинес, Ла Којотера (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Руиз Кортинес, Ранчо ел Кинсе (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Руиз Кортинес (Ваучинанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Руиз Кортинес (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику